Sulamita do Carmo     (Rio de Janeiro, 16 de novembro de 1956), conhecida apenas como "Sula"     é uma política brasileira da cidade de Belford Roxo, RJ.

Antes de entrar para a politica, Sula trabalhou como feirante e, quando concluiu o Curso de Pedagogia, entrou para a área política e aplicou todo o seu conhecimento não apenas acadêmico mas também de vida e logo fora observada por pessoas à sua volta, que viram (positivamente) uma personalidade muito forte para atuar dentro do meio social, onde está até hoje atuando em beneficio da população do Rio de Janeiro, em especial à Cidade de Belford Roxo. Tem o bordão "Roxa por Belford Roxo".

Sula atua na área política desde a emancipação da cidade de Belford Roxo, porém seu primeiro cargo político foi em 1999, tendo sido eleita deputada estadual com o apoio da prefeita Maria Lúcia. Se candidatou novamente para deputada estadual em 2002, mas não conseguiu o número de votos necessário.

Em 2004, foi eleita vice-prefeita na chapa de Maria Lúcia; em 2006 saiu do cargo para concorrer novamente à deputada estadual e voltou àquele cargo. E em 2008, candidatou-se à prefeitura de Belford Roxo e ficou em segundo lugar, com cerca de 32% dos votos. Em 2016, candidatou-se a Prefeitura de Belford Roxo tendo ficado na 3ª posição, tendo como vice Eduardo Magalhães.

Deputados estaduais do Rio de Janeiro
Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Membros do Progressistas do Rio de Janeiro
Membros do Movimento Democrático Brasileiro (1980)
Mulheres do Rio de Janeiro na política
Membros do Progressistas